De 1000 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2006 werd op zaterdag 18 februari 2006 verreden in de Oval Lingotto in Turijn, Italië.

Tijdschema

Records

Statistieken

Uitslag

Loting 

 * R = Reskate

Mannen 01000
2006